Лајонс има више значења:
 Лајонс (Џорџија)
 Лајонс (Њујорк)
 Лајонс (Илиноис)
 Лајонс (Индијана)
 Лајонс (Канзас)
 Лајонс (Колорадо)
 Лајонс (Мичиген)
 Лајонс (Небраска)
 Лајонс (Орегон)
 Лајонс (Охајо)
 Лајонс (Пенсилванија)
 Лајонс (рагби јунион)